Os canibais è una espressione in lingua portoghese, corrispondente all'italiano I cannibali, che può indicare:

I cannibali – racconto lungo dello scrittore portoghese Álvaro do Carvalhal (1844-1866)
I cannibali – film diretto dal regista portoghese Manoel de Oliveira (1988)